Позе — фамилия. 

Известные носители:
 Позе, Брис (род. 1965) — французский композитор, пианист и клавесинист.
 Позе, Йорг (род. 1959) — немецкий актёр.
 Позе, Хайнц (1905—1975) — немецкий физик-ядерщик.
 Позе, Эдуард Вильгельм (1812—1878) — немецкий художник-пейзажист.